Die Libéma Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Rosmalen bei ’s-Hertogenbosch. Das Rasenplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 11. bis 17. Juni 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Coco Vandeweghe im Einzel und die Paarung Oksana Kalaschnikowa/Jaroslawa Schwedowa im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Libéma Open 2018 fand vom 9. bis 10. Juni 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch